Réjean Tremblay peut désigner :
 Réjean Tremblay (1945-), un journaliste et scénariste québécois ;
 Réjean Tremblay (1954-), un enseignant de 1978 à 2012 à Québec, prix du Premier ministre du Canada en 1996, récipiendaire de la médaille du jubilé de diamant d'Élisabeth II.